Питанги () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Список видов 
 Малая питанга Pitangus lictor (M.H.K.Lichtenstein, 1823)
 Большая питанга Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

Примечания 

 

Тиранновые
Роды птиц